Orbellia är ett släkte av tvåvingar. Orbellia ingår i familjen myllflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Myllflugor
Orbellia